Walsingham se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Thomas de Grey, 6th Baron Walsingham
 Thomas de Grey Walsingham